Шиба́ев — русская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 
 
 Шибаев, Валерий Петрович (род. 1936) — советский, российский учёный-химик, профессор, доктор химических наук, член-корреспондент РАН.
 Шибаев, Василий Тихонович (1909—1971) — горный инженер, начальник угольных трестов и комбинатов Кузбасса и Караганды, заместитель министра угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Шибаев, Владимир Анатольевич (1898—1975) — основатель рижского кружка рериховцев, издатель, с 1928 по 1939 гг. секретарь Н. К. Рериха.
 Шибаев, Геннадий Николаевич (род. 1936) — советский спортивный функционер.
 Шибаев, Михаил Петрович (1916—1985) — советский военнослужащий, командир взвода пешей разведки, старший сержант, Герой Советского Союза.
 Шибаев, Николай Иванович (1904—1983) — советский военно-морской деятель, адмирал.
 Шибаев, Пётр Михайлович (1904—1986) — сотрудник НКВД-СМЕРШ.
 Шибаев, Сидор Мартынович (1825—1883) — нефтепромышленник, 1-й гильдии купец

Шибаева

См. также 
 Шибаево
 Шибаевская